Liushu steht für:

 die traditionellen sechs Kategorien chinesischer Schriftzeichen
 Liushu (Laobian) (柳树镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Laobian in der chinesischen Provinz Liaoning
 Liushu (Linkou) (柳树镇), Großgemeinde im Kreis Linkou in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Liushu (Xixiang) (柳树镇), Großgemeinde im Kreis Xixiang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Liushu (Yongdeng) (柳树镇), Großgemeinde im Kreis Yongdeng in der chinesischen Provinz Gansu
 Liushu (Dongxiang) (柳树乡), Gemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Liushu (Nanbu) (柳树乡), Gemeinde im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan